А1 Етнікі 1998—1999 — 59-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Перший раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Офіційна сторінка на esake  

1999
‎Греція
Греція
1998 у грецькому спорті
1999 у грецькому спорті